Bauli ist:

 eine antike Ortschaft nahe Baiae, siehe Bauli (Campania)
 ein auf Backwaren spezialisierter italienischer  Lebensmittelhersteller, siehe Bauli S.p.A.